«Heart and Soul» puede referirse a:

Cine 
 Heart and Soul (1917), película protagonizada por Theda Bara.
 Heart and Soul (1948), película protagonizada por Vittorio De Sica.

Música

Álbumes 
 Heart and Soul (1962), álbum de Teddy Edwards.
 Heart and Soul (1995), álbum de Five Star.
 Heart and Soul (1997), álbum de Joy Division.
 Heart and Soul (2004), álbum de Joe Cocker.
 Heart and Soul (2005), álbum de Steve Brookstein.
 Heart and Soul (2010), álbum de Kenny G.
 Heart and Soul (2010), álbum de Ben E. King.

Canciones 
 Heart and Soul (1938), canción popular de Frank Loesser y Hoagy Carmichael.
 Heart and Soul (1980), canción de Joy Division.
 Heart and Soul (1983), canción de Huey Lewis and the News
 Heart and Soul (1987), canción de T'Pau.
 Heart and Soul (2010), canción de AAA.
 Heart and Soul (2010), canción de Jonas Brothers.